Westermühlen ist der Name von:
 Elsdorf-Westermühlen, eine amtsangehörige Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde
 einem Ortsteil von Ottenbüttel, siehe Westermühlen (Ottenbüttel)
 einem Gedicht von Theodor Storm